Лев Никола́евич Столяро́в:
 Столяров, Лев Николаевич (1930—1992) — командир атомной подводной лодки «К-133», контр-адмирал, Герой Советского Союза.
 Столяров, Лев Николаевич (1937—2010) — советский и российский математик.